Kavadh (ou Cavade, Kabad, Kavad, Kaveh, Kobad, Qobad et Qubadh), est un prénom d'origine persane. Les grecs l'écrivaient Kabadès. Plusieurs rois ont porté ce nom.

Antiquité

Parthes 
 Kavadh le Forgeron, héros perse légendaire.

Sassanides 
 Kavadh, empereur Sassanide de 488 à 496 et de 499 à 531.
 Kavadh II, empereur Sassanide en 628. Arrière-arrière-petit-fils du précédent.

Moyen Âge

Sultanat de Rum 
 Kay Kavadh, sultan seldjoukide de Rum de 1220 à 1237.
 Kay Kavadh II, sultan seldjoukide de Rum de 1246 à 1254. Petit-fils du précédent.
 Kay Kavadh III, sultan seldjoukide de Rum de 1298 à 1303. Petit-neveu du précédent.

Époque contemporaine 
 Ardalan Shoja Kavadh (1963), acteur iranien.

Prénom iranien